Hr.Ms. Dolfijn (1889) een Nederlands stoomloodsvaartuig.
 Hr.Ms. Dolfijn (1941) een Nederlandse hulpmijnenveger.
 Hr.Ms. Dolfijn (1942) een Nederlandse onderzeeboot van de U-klasse.
 Hr.Ms. Dolfijn (1948) een Nederlandse onderzeeboot van de T-klasse.
 Hr.Ms. Dolfijn (1960) een Nederlandse onderzeeboot van de Dolfijnklasse.
 Zr.Ms. Dolfijn (1993) een Nederlandse onderzeeboot van de Walrusklasse.